Das Wort Exhalation (lat. halare „hauchen“) bezeichnet:

 das Ausströmen von vulkanischen Gasen und Dämpfen
 den Vorgang des Ausatmens im Rahmen der Lungentätigkeit